Бу́ренка и Бурёнка:

 Буренка — река, протекающая в Пермском крае и республике Башкортостан.
 Буренка — посёлок в Зипуновском сельском поселении Чайковского района Пермского края.

См. также 
 Бурёнка из Маслёнкино